Coldspring kan syfta på:

 Coldspring, New York
 Coldspring, Texas

Se även 
 Cold Spring